Трестија има више значења:

 Трестија (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Трестија (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Трестија (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Трестија (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Трестија (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији